Poikkijärvi kan syfta på:

Geografi

Sverige 

 Poikkijärvi, Övertorneå kommun – en SCB småort i Övertorneå kommun

Finland 

 Poikkijärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Poikkijärvi (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar